De kuifgalito (Rhinocrypta lanceolata) is een zangvogel uit de familie Rhinocryptidae (tapaculo's).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 2 ondersoorten:
 Rhinocrypta lanceolata saturata: ZO-Bolivia en W-Paraguay.
 Rhinocrypta lanceolata lanceolata: N- en C-Argentinië.

Externe link
Avibase

Tapaculo's
Dier uit het Neotropisch gebied
IUCN-status niet bedreigd